Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1996 – 2. edycja turnieju finałowego Mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn, zorganizowana przez EHF – w dniach od 24 maja do 2 czerwca 1996 w Hiszpanii – dla 12 najlepszych reprezentacji seniorskich na „starym kontynencie”, mająca na celu wyłonienie najlepszej z nich (mistrza Europy).

To pierwsza w historii seniorska impreza rangi mistrzowskiej w piłce ręcznej, której gospodarzem była Hiszpania. Wszystkie 38 spotkań mistrzostw rozegrano w dwóch halach: Quijote Arena w Ciudad Real i Palacio Municipal de Deportes San Pablo w Sewilli.

Eliminacje 

Po raz pierwszy w historii eliminacje do turnieju finałowego mistrzostw Europy składały się z dwóch rund: prekwalifikacji i eliminacji właściwych. Łącznie wzięło w nich udział 36 reprezentacji. Prekwalifikacje przeznaczone były dla 22 najsłabszych z nich, które podzielono na sześć grup: dwie grupy trzydrużynowe i cztery grupy czterozespołowe. Grano systemem każdy z każdym mecz i rewanż. Sześciu zwycięzców każdej z grup uzyskało awans do zasadniczej fazy eliminacyjnej, do której automatycznie wcześniej zakwalifikowano 14 czołowych reprezentacji europejskich, przy czym z konieczności gry w eliminacjach zwolniono: Hiszpanię (jako gospodarza turnieju finałowego ME 1996) i Szwecję (jako obrońcę tytułu Mistrza Europy). 20 zespołów podzielono na pięć czterodrużynowych grup, w których grano systemem każdy z każdym mecz i rewanż. Do turnieju finałowego ME 1996 kwalifikowały się dwie czołowe ekipy każdej z grup (w sumie 10 drużyn).

Zakwalifikowane drużyny

Obiekty

Faza wstępna

Grupa A (Ciudad Real)

Grupa B (Sewilla)

Faza finałowa

Strefa medalowa

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja strzelców 

 Najlepszy zawodnik (MVP):  Tałant Dujszebajew

Drużyna gwiazd 
 Bramkarz:  Jaume Fort
 Lewoskrzydłowy:
 Lewy rozgrywający:
 Środkowy rozgrywający:  Tałant Dujszebajew
 Obrotowy:
 Prawy rozgrywający:
 Prawoskrzydłowy:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 , eurohandball.com, [dostęp: 2018-07-29].
 Wyniki ME 1996 na todor66.com, todor66.com, [dostęp: 2018-07-29].

Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej
1996 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Hiszpanii
1996 w Hiszpanii
Sport w Sewilli